Die Football League Second Division 1970/71 war die 68. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga. Sie begann am 15. August 1970 und endete am 4. Mai 1971.

Zweitligameister wurde Leicester City und daneben stieg auch das zweitplatzierte Sheffield United in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1971/72 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten FC Burnley und FC Blackpool die Plätze ein. Aus der Second Division in die Football League Third Division absteigen mussten die Blackburn Rovers und die Bolton Wanderers. Anstelle der beiden Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1971/72 der Third-Division-Gewinner Preston North End und der Drittligavizemeister FC Fulham die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1970-71 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1970/71
1970